Internationella öspelen 1997 hölls på Jersey, från den 14 till 28 juni 1997.

Medaljutdelning

Idrottsgrenar

Källor
Internationella öspelen 1997

1997 på Jersey
1997
Sportåret 1997
Sport i Jersey